Emil Leeb (1881-1969) est un General der Artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Fanny Leeb (1986- ) fille de Michel, est une chanteuse française.
 Kaitlyn Leeb (née en 1988), actrice canadienne.
 Klaus Leeb (né en 1942), informaticien et mathématicien autrichien.
 Michel Leeb (1947- ) est un humoriste, acteur et chanteur français.
 Tom Leeb (1989- ), fils de Michel, est un comédien français.
 Wilhelm von Leeb (1876-1956) est un Generalfeldmarschall allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.